Прибой може да се отнася за:

 Прибой, разбиване на вълните в брега;
 Прибой, село в Област Перник, България;
 Прибой (град), град в Сърбия на река Лим;
 Прибой, село в Община Владичин хан, Сърбия;
 Прибой, село в Община Лесковац, Сърбия;
 Прибой, село в Община Прибой, Сърбия;
 Прибой, община в Сърбия;
 Прибой, село в Община Лопаре, Босна и Херцеговина;